Alcaide puede referirse a.

Alcaide, funcionario de prisiones.
Alcaide (Fundão), freguesia portuguesa.
Alcaide (palacio), jefe de palacio encargado de la custodia de sus departamentos.
Alcaide de los Donceles, cargo militar, jefe de los donceles.
Alcaide gobernador (español)Alcaide gobernador (musulmán)